Аул:

 Аул — традиционное поселение сельского типа, стойбище, община у тюркских народов.
 Аул — железнодорожная станция в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также